Shepherd’s Bush bezeichnet:
 einen Stadtteil von London, siehe Shepherd’s Bush
 eine Station der Central Line der London Underground, siehe Shepherd’s Bush (London Underground)
 eine Station der Hammersmith & City Line der London Underground, siehe Shepherd’s Bush Market (London Underground)
 einen Bahnhof in London, siehe Bahnhof Shepherd’s Bush
 den Polizistenmord in der Braybrook Street, der auch als Polizistenmord von Shepherd’s Bush bekannt ist